De European Darts Grand Prix 2017 was het vierde van twaalf European Tour-evenementen van de PDC Pro Tour 2017. Het toernooi werd gehouden van 5 tot 7 mei in het Glaspalast in Sindelfingen.

Peter Wright won het toernooi. In de finale versloeg hij Michael van Gerwen met 6-0.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg dit jaar £135,000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 27 april 2017. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van vijf kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier (gehouden in Wigan op 28 april), acht naar de European Qualifier (gehouden op 4 mei) en vier naar de Host Nation Qualifier (gehouden op 4 mei), één Scandinavische Qualifier (gehouden op 17 maart) en één Oost-Europese Qualifier (gehouden op 29 april).

Schema

Referenties 

Dartswedstrijd in Duitsland
PDC Pro Tour
Darts in 2017
Sportevenement in Baden-Württemberg